Jagodno peut désigner :

Toponymie
en 
 Jagodno, un village près de Velika Gorica

en Pologne
 Jagodno, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jagodno, un village dans la voïvodie de Lublin
 Jagodno, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Jagodno, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie